Ситнякі́вська ву́лиця — дві вулиці у Києва. Назва — на честь села Ситняки.

 Ситняківська вулиця — вулиця в Деснянському районі, село Троєщина.
 Ситняківська вулиця — вулиця у Святошинському районі, селище Чайки.

Вулиці